P53 (eiwit), een tumorsuppressor-eiwit 
P53 (Nieuwe Testament), een papyrus rol van het Nieuwe Testament
p53 (band), band met Engels percussionist Chris Cutler